|-
| 154701 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154702 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154703 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154704 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154705 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154706 - ||  || 14 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154707 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154708 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154709 - || 2004 KR || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154710 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154711 - ||  || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154712 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154713 - ||  || 10 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154714 de Schepper ||  || 6 iunie 2004 ||  || 
|-
| 154715 - ||  || 13 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154716 - ||  || 13 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154717 - ||  || 13 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154718 - ||  || 15 iunie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154719 - ||  || 22 iunie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 154720 - ||  || 27 iunie 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 154721 - ||  || 16 iunie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154722 - || 2004 NA || 6 iulie 2004 ||  || 
|-
| 154723 - || 2004 NS || 7 iulie 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154724 - || 2004 NU || 7 iulie 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154725 - ||  || 9 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154726 - ||  || 10 iulie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154727 - ||  || 12 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 154728 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154729 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154730 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154731 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154732 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154733 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154734 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154735 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154736 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154737 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154738 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154739 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154740 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154741 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154742 - ||  || 9 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154743 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154744 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154745 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154746 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154747 - ||  || 19 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 154748 - ||  || 20 iulie 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 154749 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154750 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154751 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154752 - ||  || 5 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154753 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154754 - ||  || 6 august 2004 ||  || 
|-
| 154755 - ||  || 6 august 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154756 - ||  || 6 august 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154757 - ||  || 6 august 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154758 - ||  || 6 august 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154759 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154760 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154761 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154762 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154763 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154764 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154765 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154766 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154767 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154768 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154769 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154770 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154771 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154772 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154773 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154774 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154775 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154776 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154777 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154778 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154779 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154780 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154781 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154782 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154783 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154784 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154785 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154786 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154787 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154788 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154789 - ||  || 9 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154790 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154791 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154792 - ||  || 5 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154793 - ||  || 6 august 2004 ||  || 
|-
| 154794 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154795 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154796 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154797 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154798 - ||  || 9 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154799 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154800 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-